Nositeli italského příjmení Marini jsou:

 Bartolomeo Marini (1821–1900), tyrolský politik
 Fiorenzo Marini (1914–1991), italský šermíř
 Giampiero Marini (* 1951), italský fotbalista
 Giovanna Marini (* 1937), italská zpěvačka
 Guido Marini (* 1965), italský kněz, papežský ceremoniář
 Lou Marini (* 1945), americký hudebník
 Marino Marini (1901–1980), italský sochař a malíř
 Piero Marini (* 1942), italský arcibiskup

Italská příjmení